

Geografia

Francia 
 Lajoux – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Lajoux – comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)
 La Joux – ex comune ora frazione di Vuisternens-devant-Romont, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)